Il doppio del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sébastien Leblanc e Jocelyn Robichaud che hanno battuto in finale Neville Godwin e Geoff Grant 7-6, 6-7, 7-5.

Teste di serie 

 Scott Davis /  Brian MacPhie (quarti di finale)
 Matt Lucena /  Kenny Thorne (quarti di finale)

 Nicola Bruno /  Eyal Ran (primo turno)
 Steve Campbell /  Nebojša Đorđević (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 1996